Bremberg ist der Name folgender Berge und Orte:

 Bremberg (Berg), Berg im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen
 Bremberg (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Bremberg (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Bremberg (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bremberg (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bremberg, Kreis Jauer, Niederschlesien, seit 1945: Żarek, überflutetes Dorf in Schlesien
 Gemeinde in der niederländischen Provinz Noord-Brabant

Bremberg ist der Name folgender Personen:

 Andrew Bremberg, Direktor des innenpolitischen Rates von US-Präsident Donald Trump
 Fredrik Bremberg (* 1973; als Per Fredrik Lindquist), schwedischer Eishockeyspieler